Себастьян де Рего Баррос Нетто (порт. Sebastião do Rego Barros Netto) (27 січня 1940 — 9 листопада 2015) — бразильський юрист та дипломат.
 Клаудіус Реґо (нар. 30 січня 1870 року в Ліоні; помер 29 грудня 1940 року в м. Кузон-о-Мон-д'Ор) — французький лікар та біолог, один із зачинателів променевої терапії в Інституті Кюрі.